Nicora ist der Familienname von:
 Attilio Nicora (1937–2017), italienischer Kirchenrechtler und Kurienkardinal
 Elisa G. Nicora (1912–2001), argentinische Botanikerin
 Luigi Nicora (1829–1890), italienischer Geistlicher, Theologe, Journalist und Bischof